Tsuchiya kan som auktorsförkortning betyda:

 Kimiyuki Tsuchiya
 Kotaro Tsuchiya

Robotskapade auktorsförkortningar